Малая медицинская энциклопедия — советская энциклопедия в 12 томах, выходившая в 1965—1970 годах под редакцией В. Х. Василенко.
 Малая медицинская энциклопедия — советская и российская энциклопедия в 6 томах, выходившая в 1991—1996 годах под редакцией В. И. Покровского.